Santa Maria do Castelo steht für
 Santa Maria do Castelo (Alcácer do Sal), Ort in Portugal 
 Capela de Santa Maria do Castelo, Kirche in Monsanto (Idanha-a-Nova), Portugal